Fjodorowo () ist der Name russischer Orte:
 Fjodorowo (Chabarowsk), Dorf in der Region Chabarowsk
 Fjodorowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Maldaiten, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Fjodorowo (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Fjodorowo (Perm), Dorf in der Region Perm
 Fjodorowo (Smolensk, Jelnja), Dorf im Rajon Jelnja, Oblast Smolensk
 Fjodorowo (Smolensk, Kardymowo), Dorf im Rajon Kardymowo, Oblast Smolensk
 Fjodorowo (Smolensk, Potschinok), Dorf im Rajon Potschinok, Oblast Smolensk